Heinitz bzw. Heynitz ist der Name folgender Orte:

 Heinitz (Neunkirchen), Ortsteil von Neunkirchen (Saar)
 Heynitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen
 Heinitz-See, ehemaliger See in Rüdersdorf
 Heinitz, deutscher Name der Gemeinde Hejnice u Žamberka in Tschechien

Heinitz bzw. Heynitz bezeichnet:
 Heynitz (Adelsgeschlecht), ein sächsisches Adelsgeschlecht
 Schloss Heynitz, ein Schloss in Heynitz/Nossen
 Heinitzburg, eine Burg in Windhoek
 Grube Heinitz, ein ehemaliges Bergwerk in Heinitz bei Neunkirchen/Saar
 Die Heinitzer, eine Fernsehserie

Heinitz bzw. Heynitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Benno von Heynitz (1738–1801), deutscher Bergbaubeamter
 Ernst Heinitz (1902–1998), deutscher Jurist und Hochschulrektor

 Friedrich Anton von Heynitz (1725–1802), deutscher Politiker, Bergbaubeamter und Staatswirt
 Gottlob Rudolph von Heynitz (1667–1728), deutscher Kommandant der kursächsischen Festung Sonnenstein und Rittergutsbesitzer 
 Johann Gottfried Heinitz (1712–1790), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter
 Walter Heinitz (1915–1987), deutscher Geheimdienstmitarbeiter
 Werner von Heynitz (1854–1928), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm Heinitz (1883–1963), deutscher Musikwissenschaftler